Свитч может означать : 
 Сетевой коммутатор , устройство для соединения узлов компьютерной сети 
 Nintendo Switch ,  игровая консоль 8 поколения.  
 Свитч, роль в БДСМ